Ко́нов () — слов'янське (українське, російське і болгарське) прізвище. Жіноча форма — Конова.

Відомі носії 
 Конов Віталій Сергійович (нар. 1987) — український бадмінтоніст, майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон України, викладач Харківського політехнічного інституту.
 Конов Віталій Іванович (нар. 1945) — радянський і російський фізик.
 Конов Іван Іванович (1924—1990) — радянський футболіст і тренер.
 Конов Михайло Федорович (нар. 1928) — російський радянський художник.
 Конов Александр (нар. 1993) — болгарський футболіст.
 Конов Герхард (1929—1997) — німецький юрист і політик.

Жінки 
 Конова Алла Віталіївна (нар. 1923, Київ) — радянська письменниця, інженер-хімік.
 Конова Кіна (1872—1952) — болгарська перекладачка, видавець, публіцистка, захисниця прав жінок.

Слов'янські прізвища
Болгарські прізвища
Російські прізвища